Сергей Иванович Сапоненко (родился  года) — поэт, член Союза белорусских писателей.

До 2008 года жил в городе Гомель Белоруссия, сейчас живет в США.

Болезнь 
Врождённая болезнь — детский церебральный паралич, из-за которой не действуют руки и ноги, речь затруднена. Учился устно.

В 1996 году у него появился компьютер. Попытался нажимать на клавиши носом — получилось. Сейчас он пишет, нажимая на клавиши палочкой, закреплённой на обруче, надеваемом на голову.

Женился в 2008 году, имеет дочь.

Произведения 
 Двухтомный сборник стихов «Сердце на бумаге» (3000 экземпляров, Titel, Германия
 Сборник «Versus» (500 экземпляров, Белоруссия
 Сборник «Вера, надежда, любовь» (3000 экземпляров, Белоруссия
 Сборник «Люблю» (AFEL, Франция
 Сборник «Журавлик бумажный» (AFEL, Франция
 Перевод сборника стихов Р. Макчейна «Песни Сиона» (10000 экземпляров, DRTS, Нидерланды
 Собрание сочинений в трех томах (3000 экземпляров, Украина

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статья о Сергее Сапоненко в журнале Союза Писателе Беларуси "Неман"
 Статья о Сергее Сапоненко в газете "Гомельская правда"
 Статья о Сергее Сапоненко в газете "Гомельская правда"
 Статья о Сергее Сапоненко в газете "СБ"
 Статья о творческом вечере Сергея Сапоненко

Поэты Белоруссии
Члены Союза белорусских писателей